Bourlet est un patronyme pouvant faire référence à :
 Carlo Bourlet (Charles Émile Ernest Bourlet - 1866-1913), mathématicien français ; 
 Christophe Bourlet (1987-), handballeur belge ;
 Simon-Jérôme Bourlet de Vauxcelles (1733-1802), religieux français et journaliste sous la Révolution.